Otto Matthaei ist der Name folgender Personen:

* Otto Matthaei (Geistlicher, 1627) (1627–1702), deutscher Geistlicher
 Otto Matthaei (Geistlicher, 1670) (1670–1750), deutscher Geistlicher und Pädagoge